Le sigle FNEP peut faire référence à :

 Fédération nationale des écoles de production ;
 Fédération nationale des écrivains publics ;
 Fondation Nationale Entreprise et Performance, qui à son origine a succédé à la Fondation Elf – Air France ;